Schlafende Hunde steht für:
 Schlafende Hunde, eine Redewendung
 Schlafende Hunde (Buch), australischer Roman von Sonya Hartnett (1995)
 Schlafende Hunde (Album), Konzeptalbum der deutschen Band Janus (2000)

Film und Fernsehen:
 Schlafende Hunde (1977) (Sleeping Dogs), neuseeländischer Spielfilm von Roger Donaldson (1977)
 Schlafende Hunde (1992), deutscher Fernsehfilm von Max Färberböck (1992)
 Schlafende Hunde (Enterprise), Episode der US-amerikanischen Fernsehserie „Enterprise“ (2003)
 Tatort: Schlafende Hunde, deutscher Fernsehfilm von Florian Baxmeyer (2009)
 Schlafende Hunde (2010), deutscher Spielfilm von Michael O'Connor (2010)

Siehe auch:
 Sleeping Dogs (englisch)
 Hannas schlafende Hunde